Slaná är en ort i Tjeckien. Den ligger i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Prag. Slaná ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Slaná är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är [[Vrchy [Stružinec]]],  meter över havet,  km söder om Slaná. Runt Slaná är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jablonec nad Nisou,  km nordväst om Slaná. Omgivningarna runt Slaná är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Liberec (region)